Карповское — название населённых пунктов.

Россия

Вологодская область 
 Карповское — деревня в Вологодском районе.
 Карповское — деревня в Междуреченском районе.
 Карповское — деревня в Сокольском районе.
 Карповское — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Карповское — деревня в Харовском районе.

Костромская область 
 Карповское — деревня в Сусанинском районе.
 Карповское — деревня в Буйском районе (Гавриловское сельское поселение).
 Карповское — деревня в Буйском районе (Куриловское сельское поселение).

Рязанская область 
 Карповское — село в Пронском районе.

Тверская область 
 Карповское — деревня в Конаковском районе.
 Карповское — деревня в Сандовском районе.

Ярославская область 
 Карповское — деревня в Большесельском районе.
 Карповское — деревня в Брейтовском районе.
 Карповское — деревня в Даниловском районе.
 Карповское — деревня в Первомайском районе.
 Карповское — деревня в Рыбинском районе.
 Карповское — деревня в Ярославском районе.

Разное 
 Карповское водохранилище
 Карповское сельское поселение

См. также 
 Карпов
 Карпова
 Карповка
 Карпово
 Карповская
 Карповский